Cascinazza – frazione di Robecco sul Naviglio, comune nella città metropolitana di Milano
 Cascinazza – località della frazione di Gudo Gambaredo nel comune di Buccinasco, nella città metropolitana di Milano
 Cascinazza – quartiere del comune di Monza
 Cascinazza amber – genere di birra prodotta dai monaci del monastero della Cascinazza di Buccinasco, comune nella città metropolitana di Milano